Gli ultimi fuochi – romanzo di Francis Scott Fitzgerald
Gli ultimi fuochi – film di Elia Kazan del 1976